Fiel steht für

 Fiel (Nordhastedt), Ortsteil der Gemeinde Nordhastedt, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Saint-Fiel, Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, im Département Creuse, Frankreich

Fiel oder Fiél ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Fiél (* 1980), deutsch-spanischer Fußballspieler
 David Fiel Rodriguez (* 1993), kubanischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Fil